Слизнево — название населённых пунктов.

Россия 
 Слизнево — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Слизнево — посёлок в составе городского округа Дивногорск Красноярского края.
 Слизнево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Слизнево — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Слизнево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Слизнево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Слизнево — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Слизнево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Слизнево — село в Великобурлукском районе Харьковской области.